Die 20 km von Paris ( 20 Kilomètres de Paris) sind ein Volks- und Straßenlauf, der seit 1979 in Paris stattfindet. Er wird seit 2002 von der Association Sportive et Culturelle de l’Air (Ascair) organisiert.

1979 betrug die ausgeschriebene Streckenlänge 20,3 km. In den 1980er und Anfang der 1990er Jahre soll es wiederholt zu Frühstarts gekommen sein, weswegen die Zeiten aus diesem Zeitraum nicht als rekordtauglich angesehen werden. 1997 wurde bei einer Nachmessung die Kurslänge auf 19,83 km bestimmt.

Strecke 

Der Start ist auf dem rechten Ufer der Seine an der Pont d’Iéna. Durch den östlichen Teil der Jardins du Trocadéro geht es zur Place du Trocadéro-et-du-11-Novembre, auf der man in die Avenue Raymond Poincaré einbiegt. Nach 2 km erreicht man die Avenue Foch, der man westwärts bis zur Porte Dauphine folgt. Danach schließt sich eine Runde durch den Bois de Boulogne an, den man kurz vor km 10 an der Porte d’Auteuil verlässt. Über den Boulevard Exelmans kehrt man zur Seine zurück, deren rechtem Ufer man flussaufwärts folgt. Bei km 14 passiert man den Startbereich, bei km 15 die Pont de l’Alma und bei km 16 die Place de la Concorde. Nach einem weiteren Kilometer wechselt man über den Pont Royal auf das linke Seineufer. Die letzten drei Kilometer führen flussabwärts zum Ziel auf dem Quai Branly zwischen Pont d’Iéna und Eiffelturm.

Statistik

Streckenrekorde 

Ascair-Ära
 Männer: 57:19 min, Evans Kiprop Cheruiyot (KEN), 2005
 Frauen: 1:05:01 h, Cynthia Cherotich Limo (KEN), 2013
 Frauen: 1:05:01 h, Rose Chelimo (KEN), 2014

Siegerliste 

Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Weblinks 
 offizielle Website

Fußnoten 

Halbmarathon
Laufveranstaltung in Frankreich
Leichtathletikwettbewerb in Paris
Gegründet 1979